Sebők János (1929–2013) vezérőrnagy, országgyűlési képviselő (1985–90, 1994–98)
 Sebők János (1951–2013) újságíró, közgazdász, könnyűzenei szakíró
hasonló nevűek
 Sebeők János (1958) író, esszéíró, bulvárszereplő